Klášterec est un toponyme qui peut désigner :

Klášterec nad Ohří, une commune du district d'Ústí nad Labem, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Klášterec nad Orlicí, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie